Rozdíl či rozdíly může být:
 výsledek odčítání
 Rozdíl množin
 Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou

Externí odkazy